Шеметовский сельсовет

 Шеметовский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (до 1954)
 Шеметовский сельсовет — в Серебряно-Прудском районе Московской области (до 1994)